Les Pla-Mors de Kansas City étaient une franchise de hockey sur glace de la United States Hockey League.
Les Pla-Mors de Kansas City étaient une franchise de hockey sur glace de l'Association américaine de hockey.